Zhonglu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhonglu (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhonglu (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar